Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 (oficjalna nazwa ze względów sponsorskich: Tauron Puchar Polski Mężczyzn 2022/2023) – 66. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Polski zorganizowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) oraz Polską Ligę Siatkówki (PLS). Zainaugurowany został 19 października 2022 roku.

W Pucharze Polski w sezonie 2022/2023 brały udział 23 zespoły z PlusLigi, I ligi, II ligi oraz lig wojewódzkich.

Rozgrywki składały się z czterech rund wstępnych, ćwierćfianłów oraz turnieju finałowego. W rundach wstępnych uczestniczyły zespoły z I i II ligi oraz lig wojewódzkich. W ćwierćfinałach do rozgrywek dołączyło sześć najlepszych drużyn po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi sezonu 2022/2023.

Turniej finałowy Pucharu Polski zostanie rozegrany Tauron Arenie w Krakowie.

System rozgrywek

Tabela PlusLigi po 15. kolejce

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

Faza wstępna

1. runda

2. runda

3. runda

4. runda

Faza główna

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 w polskim sporcie
2023 w polskim sporcie